Le môn est une langue de la famille môn-khmer.
Les Môns sont un peuple qui vit :
En Birmanie dans la région du delta qui va de l'est de Rangoun à la frontière thaïlandaise,
En Thaïlande, de la frontière birmane à Bangkok.